В Словакия има 141 населени места със статут на град.

От тях единствено столицата Братислава и Кошице надхвърлят 100 хиляди жители, а още 9 са с повече от 50 хиляди население. Най-голям е броят на градовете под 15 хиляди души население – 88 селища. Метрополисният столичен район обхваща 702 хиляди души (1 юни 2010) или около 12% от населението на Словакия. Всички градове в страната има утвърдени имена на словашки, немски и унгарски; тези на словашки се използват в ежедневието и администрацията, немските са историческите имена, а унгарските се използват от унгарското малцинство (10% от населението) и в Унгария. В този списък са включени единствено топонимите на словашки.

Списък 

В този списък са включени всички градове с население над 15 хиляди души към 2019 година.

Източници 

Словакия